ПСФК Черноморец (Бургас) през сезон 2009/2010 година. Включва информация за всички мачове изиграни от отбора, за неговото ръководство и картотекирани играчи по време на кампанията.

Клубът

Ръководство

Треньорско ръководство

Трансфери

Привлечени 
 12  Пламен Колев от Берое (Стара Загора)
 4  Енис Хайри от  Манхайм
 7  Нилтон Кардосо от  Марибор
 13  Мартин Тошев от ЦСКА (София)
 17  Георги Чиликов от  Тобол
 18  Йохен Зайц от  Алемания Аахаен
 21  Матиас Морис от  Кикерс Офенбах

Напуснали 
 12  Калоян Кръстев в Нефтохимик (Бургас)
 13  Николай Николов в Монтана (Монтана)
 21  Атанас Фиданин в Монтана (Монтана)
 7  Стефан Трайков в Равда
 15  Ванчо Траянов (освободен)
 8  Марин Петров в Спортист (Своге)
 14  Георги Божилов под наем в Локомотив (Пловдив)
 23  Мишел Платини в ЦСКА (София)

Привлечени 
 12  Стоян Колев от  Оцелул
 17  Кристиан Мускалу от  ФК Баку
 14  Рикардо Андре от Черно море (Варна)
 28  Бранимир Костадинов от Черноморец (Поморие)
 23  Педриня от  Пасош Ферейра
 11  Далмо от  Бърно
 29  Емил Копаранов от Етър 1924
 30  Велин Дамянов от Черноморец (Поморие)
 31  Габриел Ац от  Рубин Казан

Напуснали 
 1  Владислав Стоянов в  Шериф Тираспол
 11  Адалтон Жувенал в  ФК Тун
 12  Пламен Колев в Черноморец (Поморие)
 14  Георги Божилов в Черно море (Варна)
 15  Александър Стоймирович в  Чукарички Станком
 16  Светлин Симеонов в Дунав (Русе)
 17  Георги Чиликов в Локомотив (Пловдив)

Контроли

Лято 2009

Зима 2010

Програма

Официални мачове в А ПФГ

Официални мачове за купата на България

Крайно класиране

Статистика по футболисти

Топ 5 голмайстори

Външни препратки 
 Официален сайт на Черноморец Бургас
 Черноморец в footballdatabase.eu
 Черноморец в burgas24.bg

2009/10
Футболни отбори през сезон 2009/10